Tieriec – rosyjski, a następnie sowiecki okręt wojenny w składzie Floty Czarnomorskiej
 Tieriec – rosyjski lekki pociąg pancerny